И́така ( , в честь греческого острова Итака) — город, расположенный на южном побережье озера Кейюга (), первым по длине и вторым по площади озером из числа ледниковых озёр Фингер в центре штата Нью-Йорк.

История 

Город наиболее известен тем, что там находится Корнеллский университет, входящий в Лигу плюща, в котором учатся почти  студентов (большая часть из которых — в итакском кампусе).

Демографические данные 
По данным переписи 2000 года, в Итаке проживали 29 287 жителей, насчитывалось 10 287 домохозяйств и 2 962 семьи. Плотность населения — 2 071 человек на км² (5 360,9 человек на квадратную милю).

См. также 
 Итакский час

Примечания

Ссылки 

 

Города штата Нью-Йорк
Университетские города США
Окружные центры штата Нью-Йорк
Населённые пункты округа Томпкинс